El término STC, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

 al Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones,
 al Sistema de Transporte Colectivo, operador del Metro de la Ciudad de México.
 a las Sentencias del Tribunal Constitucional